2231 Durrell
Durrell Wildlife Conservation Trust

Desambiguação